Rok 1996 był siódmym, w którym funkcjonowała lista najlepiej sprzedających się albumów na Węgrzech, Top 40 album- és válogatáslemez-lista.

Historia notowania

Przypisy 

Listy albumów numer jeden na Węgrzech
1996 na Węgrzech
1996 w muzyce